MacAulay är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn, som emellertid oftast skrivs på andra sätt. Macaulay och McAulay är vanliga varianter. Det är ett patronymikon med betydelsen Olofs son. Namnet kan användas som förnamn för män samt ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Macaulay eller med varianter av detta namn

 Catherine Macaulay (1731–1791), brittisk historiker
 Gareth McAuley (född 1979), nordirländsk fotbollsspelare
 Paul J. McAuley (född 1955), brittisk science-fictionförfattare
 Rose Macaulay (1881–1958), brittisk författare
 Scott Macaulay (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
 Thomas Babington Macaulay, 1:e baron Macaulay (1800–1859), brittisk historiker, essäist, poet och politiker
 Zachary Macaulay (1768–1838), skotsk filantrop

Personer med förnamnet Macauley
 Macauley Culkin (född 1980), amerikansk skådespelare

Geografi

Australien 

 Mount Mcauley – ett berg i Western Australia

Kanada 

 Mount Macaulay – ett berg i Yukon

Storbritannien 

 McAuleys Head – en udde

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Mansnamn
Sonnamn